

Personnalités 

 Charles-Albert Antille (né en 1944), homme politique suisse;
 Emmanuelle Antille (née en 1972), vidéaste et réalisatrice suisse.